Al-Fateh – centro abitato dell'Egitto
  Al-Fateh Saudi Club – squadra di calcio saudita